Sudur Pashchim oder Sudurpashchim bezeichnet
 Provinz Sudurpashchim, eine Provinz in Nepal
 Entwicklungsregion Fernwest (Nepal), eine ehemalige Entwicklungsregion in Nepal